Erfüllende Gemeinde ist

 in Baden-Württemberg eine Gemeinde, die im Rahmen einer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe eines Gemeindeverwaltungsverbands übernimmt, siehe Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
 in Sachsen eine Gemeinde, die die Aufgabe eines Verwaltungsverbandes übernimmt, siehe Verwaltungsgemeinschaft (Sachsen)
 in Thüringen eine Gemeinde, die die Aufgabe einer Verwaltungsgemeinschaft übernimmt, siehe Verwaltungsgemeinschaft und erfüllende Gemeinde (Thüringen)